Ruggero I di Sicilia (1031 circa – 1101) – conquistatore e il primo Gran Conte di Sicilia (1062)
 Ruggero II di Sicilia (Ruggero il normanno, 1095-1154) – conte di Sicilia dal 1105 e re di Sicilia, Puglia e Calabria dal 1130 al 1154
 Ruggero III di Sicilia (1175-1193) – erede designato al trono del Regno di Sicilia